Милан (Михаил) Спиров Грашев е български публицист и политик, деец на Македонската федеративна организация.

Биография 

Милан Грашев е роден на 2 март 1880 година в град Прилеп, тогава в Османската империя. Негов братовчед е революционерът Георги Грашев. Завърщва право Софийския университет в 1905 година и работи като адвокат и съдия в София и Плевен (1906 – 1908). През март 1903 – декември 1904 година редактира илюстрираното списание „Македония“ (по-късно „Македонска зора“). През ноември 1903 година, коментирайки Мюрцщегската реформена програма, пише:

Публикува негативна рецензия на книгата „За македонцките работи“ на Кръсте Мисирков и се обявява срещу идеята на македонския сепаратизъм.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение на Българската армия и командва 4-та рота на 8-а костурска дружина. Награден е с орден „За храброст“ IV степен. В 1915 година се занимава с търговия със зърнени храни в Старозагорско. Командва рота от Четвърти пехотен македонски полк и в Първата световна война. Назначен е за комендант на Кичево, а в 1917 година на Феризово.
За отличия и заслуги през втория период на войната е награден с орден „Свети Александър“ V степен и „За храброст“ ІІ степен.

Член е на Изпълнителния комитет на Съюза на македонските братства и на Народно-либералната партия. През 1920 година напуска Съюза и участва във формирането на Македонската федеративна организация. През 1922 година в София публикува брошурата „Мафиите и катастрофите“, в която критикува Тодор Александров и Александър Протогеров заради близостта им с българския царски двор и характеризира ВМРО като мафия. След убийството на Никола Генадиев Милан Грашев е предложен от парламентарната опозиция за следовател по делото с неограничени права.

На 26 май 1924 година е убит в София, според Петър Шанданов, за да се сплашат левичарите Георги Занков и Арсени Йовков. Убийците остават неразкрити, но се предполага, че са дейци на ВМРО. Най-вероятно убиецът е Мито Джузданов. Женен е за Райна Каназирева, с която имат две дъщери – Живка и Здравка.

Външни препратки 
 
 „Мафиите и катастрофите“, София, 1922 година
 "Бърз преглед на последните две революционни години", София, 1903 година
 "Интервю с Гйорчо (Гьорче) Петров", публикувано във в. "Македонска зора", год. 2, бр. V, София, 1904 година
 "Националната политика и българската култура в Македония и Одринско", публикувано във в. "Македонска зора", год. 2, бр. V, София, 1904 година

Бележки 

Родени в Прилеп
Дейци на Македонската федеративна емигрантска организация
Български журналисти от Македония
Български политици от Македония
Български юристи от Македония
Жертви на политически убийства в България
Починали в София
Български политици (1918 – 1945)
Български публицисти
Македоно-одрински опълченци
Дейци на Македонските братства
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български поручици
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „Свети Александър“
Носители на орден „За храброст“ II степен
Възпитаници на Софийския университет
Български адвокати
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Български имигранти от Македония в София
Хора с архиви в Централния държавен архив
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия